Die österreichische Volleyball-Meisterschaft der Frauen wurde 2017/18 zum 43. Mal ausgetragen. Die höchste Spielklasse ist die österreichische Austrian Volley League Women, die von zehn Mannschaften bestritten wurde. Meister wurde zum ersten Mal UVC Graz.

Austrian Volley League Women

Modus 
Austrian Volley League Woman

In der 1. Bundesliga spielen die zehn Teilnehmer, auch die zwei Volleyballmannschafen, die an der Mitteleuropäischen Volleyball-Liga (englisch Middle European Volleyball Zonal Association), kurz (MEVZA), teilnehmen, in einem Grunddurchgang in einer Hin- und in einer Rückrunde in 18 Runden um die ersten sechs Plätze, die eine Qualifikation für Play-off Phase bedeuten.

Anschließend spielen in die Play-off-Phase diese sechs Mannschaften in Viertelfinale, Halbfinale und Finale um den Meistertitel, wobei die Viertelfinali in maximal drei Spielen (best of three), die Halbfinale in maximal fünf Spielen (best of five) und das Finale in maximal sieben Spielen (best of seven) entschieden werden.

Austrian Volley League Woman Hoffnungsrunde

Die anderen vier Teams der Austrian Volley League Women spielen in der Austrian Volley League Woman Hoffnungsrunde um die zwei Plätze für die Austrian Volley League 2018/19. Die zwei anderen Teams müssen um den Verbleib in der Austrian Volley League Women in der Austrian Volley League Women Relegation kämpfen.

Grunddurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
Austrian Volley League Women: Grunddurchgang

Volley League Meister-Play-off 
Setzliste für die Play-off Phase
UVC Graz
SG Wildcats/VBK Klagenfurt
ASKÖ Linz Steg
VC Tirol
SG VB NÖ Sokol/Post
SG Volleys Perg/Schwertberg

Übersicht Play-off-Phase 

Endstand Playoff

Teilnehmer an der MEVZA 2018/19: kein Teilnehmer

Viertelfinale 
Die Viertelfinalspiele wurden in maximal drei Spielen (best of 3) ausgetragen.

Halbfinale 
Die Halbfinalspiele wurden in maximal drei Spielen (best of 3) ausgetragen.

Platzierungsspiele

Hoffnungsrunde 

Abschlusstabelle

Spiele im Detail
Austrian Volley League Women: Hoffnungsrunde

Spielstätten

Die Meistermannschaft

2. Bundesliga

Modus 
In der 2. Bundesliga spielen die Vereine in einem Grunddurchgang um die ersten vier Plätze für die Qualifikation für die 2. Bundesliga Meisterrunde. Die letztplatzierten Teams spielen in einem Frühjahrsdurchgang um den Abstieg in die 3. Leistungsstufe.

2. Bundesliga Nord

Grunddurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Nord Damen: Grunddurchgang

Frühjahrsdurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Nord Damen: Frühjahrsdurchgang

2. Bundesliga Süd

Grunddurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Süd Damen: Grunddurchgang

Frühjahrsdurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Süd Damen: Frühjahrsdurchgang

Relegation

Modus 
2. Bundesliga Meisterrunde

Die erstplatzierten Mannschaften der 2. Bundesliga spielen in der Meisterrunde um zwei Platz für die Austrian Volley League Woman Relegation um den Aufstieg in die Austrian Volley League Woman 2018/19.

Austrian Volley League Woman Relegation

Die ersten beiden Teams des Austrian Volley League Woman Hoffnungsrunde nehmen an der Aufstiegsrunde teil, in der sie gegen die besten zwei Teams der 2. Bundesliga Meisterrunde um den Verbleib in der höchsten österreichischen Spielklasse kämpfen.

2. Bundesliga-Relegation

In der 2. Bundesliga-Relegation treffen Teams aus der 2. Bundesliga Nord, 2. Bundesliga Süd und den Landesligen aufeinander. Sie spielen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga 2018/19.

2. Bundesliga Meisterrunde 

Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Damen: Meisterrunde

Austrian Volley League Women Relegation 
Spiele im Details

2. Bundesliga-Relegation 
Spiele im Detail

2. Bundesliga Nord

2. Bundesliga Süd

Landesliga

Relegationsspiele

Weblinks 
 Österreichischer Volleyballverband

Einzelnachweise 

 2017/18
Volleyballsaison 2017/18